10-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус»
26 февраля 1953

Лучший фильм (драма): 
«Величайшее шоу мира»

Лучший фильм (комедия или мюзикл): 
«»

10-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа за 1952 год. Церемония была проведена 26 февраля 1953 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США.

Победители

Ссылки 
 
 

Церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус»